Jacqueline Kennedy, esposa de John Fitzerald Kennedy.
 Jacqueline Bouvier, mare del personatge Marge Simpson.